Hâkim (arabe : ) est un mot arabe qui signifie souverain, juge, gouverneur.

Hakim (arabe : ) est un mot arabe qui signifie sage, médecin.

Personnages historiques 
 Al-Hâkim bi-Amr Allah, calife fatimide du Caire (985-1021) à l'origine de la création de la secte des Druzes
 Al-Hâkim I, calife abbasside du Caire (1262-1302)
 Al-Hâkim II, calife abbasside du Caire (1341-1352)
 Hakim Ould-Said, calife de Montpellier (2009-2021)

Patronyme 

 Abdul Aziz al-Hakim (1953-2009), théologien et un homme politique irakien ;
 Adel Hakim (1953-2017), acteur, metteur en scène, dramaturge et directeur de théâtre français ;
 Christine Hakim (1957-), actrice de cinéma indonésienne ;
 Hassan al-Hakim (1886-1982), responsable du gouvernement syrien pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 James Gita Hakim (1954-2021), épidémiologiste clinique, cardiologue, chercheur et professeur d'université sud-soudanais et ougandais ;
 Maxime V Hakim (1908-2001), patriarche de l'Église grecque-catholique melkite ;
 Naji Hakim (1955-), organiste et compositeur libanais naturalisé français (1980) ;
 Nurman Hakim, réalisateur indonésien ;
 Raymond Hakim (1909-1980), producteur de cinéma français ;
 Tawfiq al-Hakim (1898-1987), écrivain égyptien ;
 Yalda Hakim (1983-), journaliste australienne, présentatrice de journaux télévisés et réalisatrice de documentaires ;
 Youssef al-Hakim (1879-Damas), juriste et ministre syrien.

Pseudonyme 

 Hakim (1962-), chanteur égyptien de sha'abi et de jeel ;
 Hakim Bey (1945-), nom de plume de Peter Lamborn Wilson.

Prénom

Autres 
 Mouss et Hakim, groupe de musique formé par Mustapha et Hakim Amokrane, deux frères membres du groupe Zebda
 Fusil Hakim, version égyptienne du fusil Ljungman AG-42 suédois

Patronyme égyptien
Patronyme arabe
Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin